CGN est un sigle qui peut faire référence à :
 Compagnie générale de navigation sur le lac Léman ;
 Carrier Grade NAT, une technique de traduction des adresses IPv4 ;
 China General Nuclear Power Corporation (anciennement China Guangdong Nuclear Power).

CGN est un code qui peut faire référence à :
 Guided Missile Cruiser (à propulsion nucléaire), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 .